Каракамен или Кара камен (, Вермио, катаревуса: Βέρμιον, Вермион, стари Καρατάσι, Каратаси, Δόξα, Докса или Ξερολίβαδο, Ксероливадо; , Караташ, в превод Черен камен или Doxa, Докса) е планина в Гърция, в областта Егейска Македония.

Описание 

Планината е разположена в централната част на Егейска Македония и по нея минава границата между административните области Западна Македония на запад и Централна Македония на изток. Планината се разделя на две части - северна Негушка планина или Дурла (Турла) и южна - Докса. На северозапад от Каракамен е разположено Островското езеро (Вегоритида, 535 m), на запад е котловината Саръгьол (660 m), на юг река Бистрица (Алиакмонас) я отделя от планината Шапка (Пиерия), а шийката при село Полимилос (Хадова, 840 m) я отделя от малката планина Скопос. На изток е областта Сланица с градовете Негуш (Науса, 340 m) и Бер (Верия, 160 m), а север река Вода (Водас) я отделя от най-южните разклонения на Нидже и от котловината Мъглен.

Името Вермион е възроденото антично име, употребява се от Херодот, Страбон, Птолемей и други древногръцки автори.

Скалите на планината са офиолити, варовици и доломитови варовици. Каракамен, която е обрасла с букове, кестени, явори и други видове, е част  от мрежата защитени зони Натура 2000 (1210001). Районът на Агиос Николаос край Негуш е обявен за място с особена природна красота.

При кайлярското село Ранци (Ермакия, 1000 m) е Ранската пещера с малък вход с две камери 13 m и 20 m и много подкамери.

В Каракамен има няколко хижи: при Горно Шел (Сели) на 1450 m има хижа на Гръцкото планинско дружество - Солун със 75 места, пак в района на Шел или Лака Мире има хижа на Берското скиорско-алпинистко дружество със 117 места, а в 3-5 Пигадия на 1450 m има хижа с 30 места и малко по-горе на 1470 m хижа с 85 места и двете на Гръцкото планинско дружество - Негуш.

Над селото е разположен ски центърът Шел (1530 m - 1890 m) на Главния секретариат по спорта с 13 писти и 7 лифта и ски шале. Пак там (1530 m - 1650 m) е ски курортът Голдън Диър с 5 писти и
2 лифта и ски шале. В 3-5 Пигадия (1430 m - 2000 m) е Ски центърът на дем Негуш, който има 10 писти и 7 лифта и ски шале.

От 1937 година в Каракамен се провеждат ски състезания, първоначално национални, от 1974 година и международни (Балканиада). Върховете Ипапанди, Давели и Агиос Николаос стават за скално катерене.

Изкачването до върха става от Шел за около 2 часа. Европейската пътека за дълги разстояния Е4, идваща от Вич (Верно) - Суровичево (Аминдео) - Пътеле (Агиос Пантелеймонас) - Коларица (Маняки) - Катраница (Пирги), пресича Каракамен от север на юг и минава през ски курортите в 3-5 Пигадия и Шел и от манастира „Света Богородица Сумела“ и Кастания продължава към Пиерия.

Бележки 

Планини в Гърция
Централна Македония
Западна Македония
Ски курорти в Гърция
Натура 2000 в Гърция